Klenje je lahko:
 Klenje, Bela Palanka (Srbija)
 Klenje, Bogatić (Srbija)
 Klenje, Golubac (Srbija)
 Klenje, Špeter Slovenov (italijansko Clenia), vas v Beneški Sloveniji, Italija